Кубок Испании 1913 — в связи с очередными разногласиями между некоторыми клубами и RFEF, были проведены два параллельных соревнования: «официальный», организованный Королевской испанской футбольной федерацией (исп., RFEF) в Мадриде, и «неофициальный», организованный UECF (Союз испанских футбольных клубов) в Барселоне. Оба в настоящее время признаны RFEF официальными.

Участники турнира RFEF 
В «официальном» турнире проведенном Королевской федерацией (RFEF) приняли участие команды :
 Мадрид ФК
 Атлетик Бильбао
 Эспания (Барселона)
 Расинг Ирун
 Реал Виго
Соревнования начались 16 марта 1913 года и завершились 23 марта 1913 года

Предварительный этап

Полуфиналы

Финал

переигровка

Участники турнира UECF 
 Барселона
 Реал Сосьедад
 Понтеведра
«Понтеведра» снялась с турнира до её начала

первый матч

второй матч

Финал 

Кубок Испании по футболу